«Словарь украинского языка»
 «Словарь украинского языка» (укр. «Словарь української мови») под ред. Б. Д. Гринченко — украинско-русский словарь в 4 томах, изданный в 1907—1909 годах.
 «Словарь украинского языка» (укр. «Словник української мови», СУМ-11) — украинский толковый словарь в 11 томах, изданный в 1970—1980 годах.
 «» (укр. «Словник української мови», СУМ-20) — украинский толковый словарь в 20 томах, издающийся с 2010 года.

См. также